90125 — музичний альбом гурту Yes. Виданий 1983 року лейблом Atlantic Records. Загальна тривалість композицій становить 44:34. Альбом відносять до напрямку софт-рок.

Список пісень

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Yes
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Atco Records
Альбоми прогресивного року